Торричелла () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Таранто.

Население составляет 4207 человек (2008 г.), плотность населения составляет 157 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 74020. Телефонный код — 099.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица (Madonna delle Grazie) и святой апостол Марк, празднование 25 апреля и 9 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.torricella.ta.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики